Kabinett Pinto Balsemão steht für folgende Regierungen Portugals:

 Kabinett Pinto Balsemão I 
 Kabinett Pinto Balsemão II